Franciscano – abitanti di Barra de São Francisco
Franciscano – abitanti di São Francisco de Goiás
Franciscano – abitanti di São Francisco do Conde
Franciscano – abitanti di São Francisco do Pará